Комаро́вский некро́поль — кладбище в посёлке Комарово в Санкт-Петербурге.

Когда посёлок Келломяки в 1948 году был переименован в Комарово, кладбище получило одноимённое с посёлком название.

История 

Кладбище расположено примерно в двух километрах от железнодорожной платформы, по  Озёрной улице, не доходя более одного километра до Щучьего озера.

Возникло в начале XX века. Старейшее захоронение — могила композитора В. Е. Савинского в 1915 году.

По состоянию на 1944 год на кладбище было примерно десять финских захоронений и три русских, расположенных у дороги. Кресты на могилах чугунные. Надгробий и ограды не было.

Поскольку в Комарово и близлежащих поселках Репино и Зеленогорск начиная с 1945 года появились дома творчества писателей, композиторов, театральных деятелей и поселок академических дач, с 1950-х годов на Комаровском кладбище наряду с местными жителями хоронят известных учёных, деятелей литературы и искусства (более двухсот захоронений). Так образовался «Комаровский некрополь».
10 марта 1966 года на Комаровском кладбище была похоронена Анна Ахматова.

Памятники культурно-исторического наследия федерального уровня охраны

Памятники культурно-исторического наследия неустановленного уровня охраны

См. также 
 Проект:Санкт-Петербург/Списки/Список похороненных на Комаровском поселковом кладбище

Примечания

Источники 
 http://m-necropol.ru/
 Кладбище посёлка Комарово. Галерея.
 Комаровское кладбище
  Реестр культурно-исторического наследия

Литература 
 Кобак А. В., Пирютко Ю. М., Нырков А. А. Комаровский некрополь: Материалы к историческому описанию // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга: Исследования и материалы. — СПб., 1997. Вып. 4. С. 405—461.
 Комаровский некрополь: деятели кино / Автор-составитель А. Б. Кустов. — СПб.: Свое издательство. 2016. — 184 с. — ISBN 978-5-4386-1097-7

Ссылки 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2005 N 88/1-рп «Об утверждении перечня мест захоронений на кладбищах Санкт-Петербурга известных граждан, внёсших значительный вклад в историю России и Санкт-Петербурга»

Комаровское кладбище